Schur är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Schur 
 Fritz Schur
 Gustav-Adolf Schur
 Issai Schur 
 Jan Schur
 Philipp Johann Ferdinand Schur, tysk-österrikisk botaniker
 Wilhelm Schur
 Willi Schur

Se även 

 Schurs sats
 Schuré
 Schurer
 Schürer